Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2002 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters, das vom 28. April bis zum 4. Mai 2002 von der Asian Confederation of Billiard Sports in Jiangmen in der Volksrepublik China ausgetragen wurde. Sieger wurde der junge Chinese Ding Junhui, der im Finale Keith Boon besiegte. Es ist unbekannt, wer das höchste Break spielte, und unklar, ob einem Teilnehmer Century Breaks gelangen.

Modus 
53 Spieler nahmen am Turnier teil, welches mit einer Gruppenphase mit drei Sechser- und fünf Siebener-Gruppen begann. In jeder Gruppe spielte jeder Teilnehmer einmal gegen jeden seiner Konkurrenten. Am Ende rückten die beiden besten Spieler in die Finalrunde vor, in der der neue Asienmeister im K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde mit unterschiedlichen Best-of-Modi gespielt. Titelverteidiger Yasin Merchant unterlag bereits im Achtelfinale dem späteren Sieger Ding Junhui. Neben dem Endspiel wurde auch ein Spiel um Platz 3 ausgetragen.

Finale 
Der junge Chinese Ding Junhui prägte das Endspiel. Nach der ersten Session führte er bereits mit 6:2, in Session 2 brauchte er nur zwei weitere Frames, um mit dem Endstand von 8:2 Asienmeister zu werden.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker

Einzelnachweise 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sport (Guangdong)
Jiangmen